Nosków (gromada w powiecie jarocińskim)
 Nosków (gromada w powiecie kaliskim)